Rui Gonçalves da Câmara é um nome comum a três elementos da família Gonçalves da Câmara, que exerceu ao longo de mais de trezentos anos o cargo de capitão do donatário da ilha de São Miguel, nos Açores:

 Rui Gonçalves da Câmara – filho de João Gonçalves Zarco, descobridor da Madeira, foi o terceiro capitão do donatário da ilha de São Miguel;
 Rui Gonçalves da Câmara – filho de João Rodrigues da Câmara e neto do precedente, foi o quinto capitão do donatário da ilha de São Miguel;
 Rui Gonçalves da Câmara – filho de Manuel da Câmara e neto do precedente, foi o sétimo capitão do donatário da ilha de São Miguel, tendo sido agraciado com o título de 1.º Conde de Vila Franca.

Desambiguações de antropônimos